Dane steht für:
 Dane (Name), männlicher Vorname und Familienname (mit Namensträgern)
 Dane County, ein Verwaltungsbezirk in Wisconsin, USA
 Dane (Town), ein Unterverwaltungsbezirk von Dane County, Wisconsin, USA
 Dane (Wisconsin), eine Gemeinde angrenzend von Dane Township, Wisconsin, USA
 Cobra Dane, ein Radarsystem in Alaska
 River Dane, ein Fluss in England
 Dane (Nova Scotia), ein Ort in Kanada
 Dane (Ontario), ein Ort in Kanada
 Mount Dane, Berg auf Radford Island im Marshall-Archipel, Antarktika
 Dane (Loška Dolina), Ort in der Gemeinde Loška Dolina, Slowenien

DANE steht für:
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, das kolumbianische Amt für Statistik
 DNS-based Authentication of Named Entities, ein Protokoll, um  digitale Zertifikate über das Domain Name System bekannt zu machen

Siehe auch:
 Dain
 Daine
 Dayne
 Danes
 Däne